Маргари́та Миха́йловна Митрофа́нова (род. 30 января 1970, Москва) — российская радио- и телеведущая, музыкальный журналист и диджей. Лауреат премий Овация, Радиомания и Премии Попова.

Биография 
Родилась 30 января 1970 года в Москве.

Отец — Митрофанов Михаил Владимирович, адвокат, доцент юридического факультета МГУ. Мать — Митрофанова Ольга Семёновна, преподаватель филологического факультета МГУ.

В 1987 году окончила московскую спецшколу № 4 с углубленным изучением английского языка (сейчас № 1260). В этом же году поступила на юридический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова, по окончании которого получила диплом юриста по гражданскому праву.

В 1993 году пришла работать диджеем на радиостанцию «Максимум», где вела дневные эфиры с 15:00 до 20:00 и, позднее с 14:00 до 18:00. Неоднократно освещала в радиоэфире церемонии Грэмми из Лос-Анджелеса и BRIT Awards из Лондона. Проработав в эфире радио «Максимум» в общей сложности 17 лет, в 2009 году решила покинуть радиостанцию.

В конце 90-х начале 2000-х сотрудничала с Земфирой в качестве пиар-агента. Также приняла участие в съемках клипа на песню Земфиры «Хочешь?».

С 3 августа 2009 года начала работать ведущей на радио «Маяк». В эфире радиостанции на протяжении четырёх лет выходило вечернее шоу «Old School». Это была музыкальная программа по заявкам радиослушателей, плей-лист которой составлялся из зарубежных композиций, записанных до 1999 года включительно.

С сентября 2011 года совместно с Ольгой Шелест вела на «Маяке» вечернее разговорное шоу «Санта-Барбара». Программа выходила в эфир на протяжении двух лет.

В 2013 году, после ухода с радиостанции Ольги Шелест, стала соведущей утренней программы «Шоу имени Шопенгауэра» совместно с Сергеем Стиллавиным, Рустамом Вахидовым, Владиславом Викторовым и Тимом Кёрби.

С 23 апреля 2010 по 15 августа 2014 года являлась постоянной соведущей ток-шоу «Девчата» на телеканале «Россия 1» . На этом же канале в 2013 году вела телепроект «Хит».

Является постоянным колумнистом портала Звуки.ру.

С 3 апреля 2014 года по 16 мая 2015 года вела дневное шоу на радио «Маяк» «Любовь и голуби» в дуэте с актрисой Марией Голубкиной.

С июня 2015 года по июнь 2017 вела собственное шоу «Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен» на радиостанции «Маяк».

В 2017 году вела собственное дневное шоу «Дневная джигурда» на радио «Маяк» по будням с 14.00 до 16.00. Гостями Маргариты Митрофановой были известные учёные, актёры, музыканты и общественные деятели.

С 16 сентября 2017 по 30 декабря 2017 года ведущая программы «Новый дом» на НТВ.

С 2017 по 2018 год ведущая программы о путешествиях «Один день в городе» на канале «Моя планета».

С октября 2017 года в радиоэфир выходит шоу «Физики и Лирики» в соавторстве с известным музыкантом и ведущим Александром Пушным.

Замужем за Петром Братерским — режиссер, оператор.

Дочь Полина Братерская, родилась в 2007 году.

Участие в телепроектах 
 В 1999 году сыграла эпизодические роли в комедийном сериале «33 квадратных метра»;
 В 2004 году приняла участие в телеигре «Форт Боярд» (другие участники: Владислав Флярковский, Тутта Ларсен, Роман Билык, Михаил Крикуненко и Михаил Попов);
 В игре «Угадай мелодию» приняла участие дважды:
 в первый раз в 1999 году участвовала с Ксений Стриж и Глебом Деевым;
 во второй раз в 2005 году участвовала с Алёной Бородиной и Алексеем Мануйловым;
 В 2008 году приняла участие в телеигре «Слабое звено»;
 4 раза участвовала в телеигре «Сто к одному» с Александром Гуревичем:
 первый раз выступала в выпуске 29 мая 2010 года, команда «Лица радио»: Антон Комолов, Ольга Шелест, Сергей Стиллавин и Вадим Тихомиров;
 второй раз выступала в выпуске 10 января 2011 года, команда «Девчата»: Алла Довлатова, Татьяна Геворкян, Вероника и Тутта Ларсен;
 третий раз выступала в выпуске 14 октября 2012 года, команда «Журнал „Телепрограмма“»: Павел Садков, Артём Гусятинский, Ольга Швец и Анастасия Шибева;
 четвёртый раз выступала в выпуске 20 декабря 2015 года, команда «Радио „Маяк“»: Пётр Фадеев, Анастасия Драпеко, Тим Кёрби и Вадим Тихомиров.
 7 раз участвовала в игровом шоу «Пятеро на одного» с коллегой Ольгой Шелест:
 Первый раз играла в выпуске 22.04.2017 года вместе с Антоном Беляевым, Андреем Ургантом и Юлией Началовой.
 Второй раз играла в выпуске 11.08.2018 года вместе с Ольгой Погодной, Андреем Ургантом и Александром Пушным.
 Третий раз играла в выпуске 15.06.2019 года вместе с Александром Якушевым, Андреем Ургантом и Александром Пушным.
 Четвёртый раз играла в выпуске 21.12.2019 года вместе с Жасмин, Андреем Ургантом и Александром Пушным.
 Пятый раз играла в выпуске 03.07.2021 года вместе с Софьей Лобановой, Евгением Рыбовым и Александром Пушным.
 Шестой раз играла в выпуске 18.09.2021 года с Еленой Воробей, Валерием Бариновым и Александром Пушным.
 Седьмой раз играла в выпуске 15.01.2022 года с Аликой Смеховой, Андреем Ургантом и Александром Пушным.
 18 мая 2019 года приняла участие в программе «Привет Андрей!» посвященное Евровидению.
 1 июня 2019 года приняла участие в телеигре «Дело было вечером» вместе с Пелагеей, Юлией Ковальчук, Алексеем Серовым, Денисом Клявером и Анной Седоковой.

Дубляж и озвучивание 
 2005 — Роботы — Клёпка Нержавейкина (Дайан Уист)
 2022 — Я Краснею — Мин Ли

Награды 
 В 1995 г. — лауреат национальной премии «Овация» в номинации «Лучшая радиоведущая».
 В 1998 и 1999 гг. — лауреат премии музыкальных массмедиа «Знак качества» как «Радиоведущая года».
 В 1999 г. — лауреат премии Попова в номинации «Лучшая ведущая».
 В 2003 г — лауреат премии «Люди года» портала Rambler в категории «Радио».
 В 2003 и 2007 гг. — лауреат премии «Радиомания» в номинации «Лучшая ведущая музыкального эфира».

Примечания

Ссылки 
 В эфире Митрофанова Огонёк, 24.12.2001

Ведущие радиостанции «Маяк»
Выпускники юридического факультета МГУ
Ведущие радиостанции «Максимум»